Ozimek steht für:

 Ozimek, eine Stadt im polnischen Powiat Opolski, Woiwodschaft Opole 

Ozimek ist der Familienname folgender Personen:
 
 Frank Ozimek (* 1976), deutscher Bariton
 Norbert Ozimek (* 1945), polnischer Gewichtheber